

Піттсфілд — місто, штат Іллінойс
 Піттсфілд — місто, штат Мен
 Піттсфілд — місто, штат Массачусетс
 Піттсфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Піттсфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Піттсфілд — місто, штат Вермонт
 Піттсфілд — місто, штат Вісконсин
 Піттсфілд Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсільванія
 Піттсфілд — переписна місцевість, штат Мен
 Піттсфілд — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир